Kautenbach ist ein geographischer Name in Rheinland-Pfalz:
 Kautenbach (Mosel) – zwei Zuflüsse der Mosel; flussabwärts:
 Kautenbach (Mosel, Ensch), linker Zufluss aus der Eifel in Ensch, Landkreis Trier-Saarburg
 Kautenbach (Mosel, Traben-Trarbach), rechter Zufluss aus dem Hunsrück in Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Kautenbach (Traben-Trarbach), Ortsteil der Stadt Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich

Kautenbach bezeichnet im Kanton Wiltz, Luxemburg:
 Kautenbach (Kiischpelt), Ortsteil der Gemeinde Kiischpelt

Siehe auch:
 Kautzenbach